Ierland (eiland) - een eiland
 Ierland (land) - een land op datzelfde eiland (de Ierse Republiek)
 Heerlijkheid Ierland - een historisch land dat bestond van 1171-1541
 Koninkrijk Ierland - een historisch land dat bestond van 1541-1801
 Ierse Republiek - een onafhankelijke staat van 1919-1921
 Ierse Vrijstaat - de naam van zuid-Ierland van 1922-1937